Hausen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hausen am Albis, ort och kommun, Zürich, Bezirk Affoltern, 
 Hausen, Aargau, ort och kommun,

Tyskland 

 Hausen, Niederorschel, ort i Thüringen, 
 Hausen (Wied) – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Hausen, Schonungen, ort i Unterfranken, Bayern, 
 Hausen, Miltenberg – kommun i Unterfranken, Bayern, 
 Hausen, Birkenfeld – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Hausen, Forchheim – kommun i Oberfranken, Bayern, 
 Hausen, Kelheim – kommun i Niederbayern, Bayern, 
 Hausen im Wiesental – kommun i Baden-Württemberg, 
 Hausen, Rhön – kommun i Unterfranken, Bayern, 
 Hausen ob Verena – kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg 
 Hausen bei Würzburg – kommun i Landkreis Würzburg, Bayern,